

Партизанський проспект — проспект у Донецьку.

Партизанський проспект — проспект у Мінську.

Див. також 
 Партизанська вулиця
Проспекти